Maurício Borges Silva (ur. 4 lutego 1989 w Maceió) – brazylijski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego, reprezentant Brazylii.

Kluby i sukcesy

Sukcesy reprezentacyjne

Nagrody indywidualne 
 2009: MVP Mistrzostw Świata Juniorów
 2017: MVP Mistrzostw Ameryki Południowej
 2019: Najlepszy przyjmujący Memoriału Huberta Jerzego Wagnera

Przypisy 

Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Maceió
Brazylijscy siatkarze
Siatkarze Arkas Spor Izmir 
Siatkarze Czarnych Radom
Siatkarze Resovii
Brazylijscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016